Bazooka bruges i flere sammenhænge:
 Bazooka – et amerikansk udtryk for et panserværnsvåben.
 Bazooka (instrument) – musikinstrumentet "Bazooka", som lagde navn til panservænsvåbnet "Bazooka".
 Bazooka (Kollektiv) – BZ-hus i København (1982-1983)
 Bazooka (tyggegummi) – for det amerikanske tyggegummimærke.
 Bazooka (gruppe) – er en amerikansk jazz gruppe.